L'Open des Pays-Bas féminin 2003 est l'édition 2003 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 11 au  à Maastricht. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

Natalie Grinham remporte le titre en s'imposant face à Vanessa Atkinson.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2003
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2003
Sport en novembre 2003
Compétition de squash à Maastricht